Enrique de Wurtemberg fue un duque y militar. A partir de 1802 vivió bajo el título y nombre de Conde de Sontheim.

Primeros años 
Era el menor de todos los hijos del duque Federico Eugenio de Wurtemberg y la princesa Federica de Brandeburgo-Schwedt. Era hermano del primer rey de Wurtemberg, Federico I, y de Sofía Dorotea, Zarina de Rusia.

Enrique creció en su lugar de nacimiento Mömpelgard, donde la familia de su padre había vivido desde 1769. Aunque su padre era católico, se crió en la fe luterana de su madre de acuerdo con los deseos de los estados de Stuttgart. También recibió entrenamiento militar. A raíz de la Revolución Francesa, el duque dejó el lugar de su infancia con sus padres y hermanos y vivió alternativamente en Berlín, Viena, Oels y Breslau, entre otros lugares.

Al igual que su padre, entró al servicio del ejército prusiano. En 1794 ya era mayor y como tal estacionado en 1796 con un regimiento de caballería en Breslau. Después de su matrimonio en 1798, renunció al servicio militar prusiano con el grado de coronel.

Matrimonio y descendencia 
El duque Enrique se casó morganáticamente en 1798 con la actriz de Breslau Cristina Carolina Alexei (1779 - 1853), que recibió el título de baronesa de Rotenburg en 1807 y el de condesa de Urach en 1825 para ella y su descendencia. Debido a que el matrimonio era desigual, renunció a la sucesión al trono al Reino de Wurtemberg para él y sus descendientes en 1807. El matrimonio produjo cinco hijas, de las cuales solo dos sobrevivieron a la infancia:

 Luisa (nació y murió el 4 de noviembre de 1799).
 Enriqueta (nació y murió el 5 de marzo de 1801).
 María (15 de diciembre de 1802 en Berlín - 22 de enero de 1882 en Kirchberg), se casó el 26 de mayo de 1821 con el príncipe Carlos Federico Luis de Hohenlohe-Kirchberg (1780 - 1861), sin descendencia.
 Alejandrina (18/19 de diciembre de 1803 en Treptow an der Rega - 21/22 de agosto de 1884 en Baden-Baden), se casó con el conde Carlos Arpad de Gallatin (1802 - 1877) en Ulm el 3 de julio de 1830, de de quien se divorció en 1843 y luego volvió a ostentar el título de Condesa de Urach, con descendencia.
 Isabel (28 de febrero de 1805 -  Waiblingen, 18 de agosto de 1819).

Vida posterior 

Después de su matrimonio empezó a usar el título de Conde de Sontheim en público y vivió en Berlín en 1802, desde 1803 en Treptow an der Rega. De 1808 a 1822, el duque ocupó el rango de teniente general de caballería y fue gobernador de la Alta Suabia. Tomó posesión de su cargo en el monasterio de Wiblingen, donde una unidad del ejército estaba estacionada bajo su mando.

Desde 1810 vivió en Ulm. Participó en partidas de caza y eventos de canto y rápidamente se hizo muy popular en la sociedad local. En 1810 fue elegido gran maestre de la logia masónica Astraea zu den drey elms de Ulm, a la que pertenecía desde 1808. Los masones criticaron abiertamente el absolutismo represivo en Wurtemberg en la época de Napoleón. La relación con su hermano, el rey Federico de Württemberg, fue tensa desde 1808 hasta la muerte del rey en 1816 a causa de las disputas con las autoridades, que se intensificaron en 1813, así como de los insultos. El duque tuvo que mantenerse alejado de la corte real en esos años.

También era un cazador apasionado. Poseía su propio coto de caza cerca de Ulm y coleccionaba astas de ciervo, así como calendarios de caza y silvicultura, así como grabados en cobre con motivos de caza. Su actividad también fue una oportunidad para él de tratar cuestiones científicas sobre la caza y publicar numerosos artículos en diversas revistas forestales. Una escopeta que desarrolló con tecnología de rifle mejorada se presentó en una revista en 1824. Enrique poseía una importante colección de rifles, que fue subastada después de su muerte.

Desde 1819 hasta su muerte, el duque, fue miembro de la Primera Cámara de los Estados de Wurtemberg. Todavía participó en las sesiones hasta 1827, pero después de eso ya no apareció en el parlamento estatal.